A Conferência de Moscou, foram uma sequência de conferências, cinco, que ocorreram entre 1941 e 1945. entre os aliados da Segunda Guerra Mundial, em Moscou.

Primeira Conferência de Moscou (1941) 
A Primeira Conferência de Moscou (Codename: Caviar) da Segunda Guerra Mundial ocorreu de 29 de setembro de 1941 a 1 de outubro de 1941.

Prelúdio 
O contato inicial com a URSS veio com enviado residencial e Diretor do programa Lend-Lease Harry Hopkins com o líder soviético Joseph Stalin em Moscou.

Em 30 de julho de 1941, Hopkins informou jornalistas em Spaso House, a residência da Embaixada dos Estados Unidos. Às 20h, ele foi descrito como parecendo 'pálido e cansado' e falando 'fracamente, sua voz diminuindo às vezes para um murmúrio inaudível'. Hopkins confirmou que havia falado com Stalin e informado o líder soviético da admiração do presidente Roosevelt pela resistência russa à invasão alemã da União Soviética. Hopkins acrescentou que disse a Stalin sobre a resolução dos Estados Unidos de apoiar a URSS com suprimentos. Stalin agradeceu a Hopkins e disse-lhe que a confiança em seu país não seria perdida. 

A dupla se reuniu novamente às 18h do dia seguinte no Kremlin. Hopkins voltou mais uma vez a Spaso House e informou a imprensa. Ele descreveu como as gentilezas foram eliminadas e eles foram detalhadamente. Hopkins adicionou: Não tenho nada a acrescentar ao que disse outro dia, a não ser que minha curta visita aqui me deu ainda mais confiança de que Hitler vai perder - Harry HopkinsHopkins concluiu seu negócio e voou de volta para Londres na sexta-feira, 1º de agosto. 

A conferência de Moscou foi proposta após o encontro entre o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, na baía de Placentia. 

Uma mensagem conjunta foi enviada de Churchill e Roosevelt a Joseph Stalin com a proposta. Foi entregue a Stalin em 15 de agosto às 18h pelo Embaixador dos Estados Unidos Laurence Steinhardt e pelo Embaixador Britânico Sir Stafford Cripps. Eles entregaram cópias idênticas assinadas por Roosevelt e Churchill. Stalin imediatamente ditou uma resposta para apresentação aos embaixadores que concordaram com a proposta.

Um anúncio na Rádio Moscou dizia: O camarada Stalin solicitou ao embaixador americano (Laurence Steinhardt) e ao embaixador britânico (Sir Stafford Cripps) que transmitissem ao presidente Roosevelt e ao Sr. Churchill, respectivamente, os sinceros agradecimentos aos povos da União Soviética e do Governo soviético por sua prontidão em ajudar os URSS em sua guerra de libertação contra a Alemanha hitlerista. - Radio Moscou

A Conferência 
Os delegados voaram para Moscou em 28 de setembro. Eles foram recebidos pelo vice-comissário Andrei Vyshinsky e as equipes das embaixadas britânica e americana. 

W. Averell Harriman representando os Estados Unidos da América e Lord Beaverbrook representando o Reino Unido reuniram-se com a presidência de Vyacheslav Molotov (Ministro soviético das Relações Exteriores). 

Seus respectivos embaixadores levaram os delegados ao encontro de Stalin na mesma noite. Molotov também estava presente junto com Maxim Litvinov, que estava presente como um delegado e atuou como tradutor. 

A conferência teve início no dia 29 de setembro na residência do Comissariado das Relações Exteriores, o Palácio Spiridonovka. Após uma sessão fechada, um comunicado oficial foi divulgado, preparado por Quentin Reynolds (da revista Collier) e Vernon Bartlett (News Chronicle e BBC). A abertura formal da Conferência das Três Potências em Moscou ocorreu esta manhã sob a presidência de Molotov. Em seu discurso de abertura, ele prestou grande homenagem a Lord Beaverbrook (Max Aitken) e ao Sr. Averell Harriman. 'Espero', disse ele, 'que a conferência seja guiada pelos altos ideais expressos pelo presidente Roosevelt e pelo Sr. Churchill em 15 de agosto. Eu sugeriria que hoje nomeamos seis comitês - exército, marinha, aviação, transporte, matérias-primas materiais e suprimentos médicos. O tempo é precioso. Vamos trabalhar.' - trecho do comunicado oficial da conferênciaEsta sessão principal durou 30 minutos, mas as delegações nomearam membros para as comissões que entraram imediatamente em sessão. Eles foram instruídos a ter relatórios sobre os requisitos soviéticos prontos na manhã de 3 de outubro. 

A conferência foi novamente convocada em 1 ° de outubro, dois dias antes do previsto, para a segunda e última reunião das delegações principais. 

O acordo assinado, conhecido como Primeiro Protocolo, foi assinado em 1º de outubro de 1941. O acordo foi estabelecido para vigorar até junho de 1942. Prometia à União Soviética 400 aeronaves, 500 tanques e 10 000 caminhões por mês, além de outros suprimentos. 

Uma declaração conjunta foi emitida por Lord Beaverbrook e Avril Harriman, separada do comunicado da conferência. O parágrafo final declarou: Ao concluir sua sessão, a conferência adere à resolução dos três governos de que, após a aniquilação final da tirania nazista, será estabelecida uma paz que permitirá ao mundo viver em segurança em seu próprio território em condições livres de medo ou necessidade

- Declaração Conjunta Beaverbrook / HarrimanOs delegados partiram em aviões de passageiros Douglas em 3 de outubro, onde embarcaram no HMS Harrier no Mar Branco. O caça- minas da classe Halcyon os levou ao encontro do cruzador pesado da classe County HMS London para transferir o grupo no mar. Uma prancha foi passada entre os dois navios e o almirante americano William Standley cruzou primeiro. Lord Beaverbrook cruzou com uma corda em volta da cintura para o caso de cair. Os navios se separaram e o HMS London chamou pelo alto-falante "Muito bem, Harrier, muito bem". 

Em um discurso de 6 de novembro de 1941 para marcar o 24º aniversário da Revolução de Outubro, Joseph Stalin afirmou: ... a conferência de três poderes em Moscou com a participação do Sr. [Lord] Beaverbrook, o representante da Grã-Bretanha, e o Sr. Harriman, representante dos Estados Unidos da América, decidiu pela assistência sistemática ao nosso país com tanques e aviões. Como é sabido, já começamos a receber tanques e aviões com base nesta decisão. Mesmo antes, a Grã-Bretanha havia garantido o fornecimento ao nosso país de materiais deficitários como alumínio, chumbo, estanho, níquel e borracha. Se a isso se soma o fato de que há poucos dias os Estados Unidos da América decidiram conceder um empréstimo de um bilhão de dólares à União Soviética, pode-se dizer com segurança que a coalizão dos Estados Unidos da América, Grã-Bretanha e da URSS, - Joseph Stalin

Caviar de Churchill 
Além dos principais acontecimentos da conferência, houve um incidente relacionado à compra de caviar para o primeiro-ministro Churchill. Philip Jordan, reportando para o News Chronicle da coletiva de imprensa. No entanto, seus despachos também foram carregados pelo The Times e pelo próprio Daily Express de Lord Beaverbrook. 

Jordan soube de uma fonte não revelada que Lord Beaverbrook havia enviado um funcionário para comprar £ 25 GBP (aproximadamente $ 100 USD) para o Primeiro Ministro. Churchill leu o relatório e telegrafou a Lord Beaverbrook, que por sua vez perguntou a Jordan sobre o assunto. Jordan se recusou a revelar sua fonte e Beaverbrook acusou funcionários mais jovens da Embaixada Britânica de vazar informações. 

No final das contas, embora fosse verdade que Churchill havia pedido o caviar, a quantidade era exagerada. No entanto, temia-se que refletisse mal o fato de uma quantidade tão grande de caviar ter sido comprada na época do racionamento.

Segunda Conferência de Moscou (1942) 
A Segunda Conferência de Moscou (Codename: BRACELET) entre os principais Aliados da Segunda Guerra Mundial ocorreu de 12 de agosto de 1942 a 17 de agosto de 1942.

Prelúdio 
Em 30 de julho de 1942, o Secretário de Relações Exteriores Anthony Eden transmitiu uma mensagem ao Primeiro Ministro Winston Churchill do Embaixador Britânico na União Soviética, Sir Archibald Clark Kerr. Afirmou: Embora Molotov afirme ter transmitido fielmente ao governo soviético tudo o que lhe foi dito em Londres e que lhe foi dado por escrito... agora parece que, em certa medida, ele falhou em interpretar a Stalin o que o primeiro-ministro pensava.

- Sir Archibald Clark KerrO embaixador sugeriu que seria vantajoso que Churchill e o líder soviético Stalin se encontrassem. Eden anotou em seu diário: "Levei o telegrama para Winston... e ele pulou na frente". Churchill propôs que Stalin viajasse pelo Cairo para encontrá-lo em Astrakhan "ou um ponto de encontro conveniente semelhante". Stalin respondeu com um convite formal para um encontro, mas afirmou que Moscou era o único lugar adequado. Isso se deveu ao fato de nem ele nem sua equipe sênior se sentirem capazes de deixar a capital durante o período de "intensa luta". 

Eden expressou preocupação com a saúde do primeiro-ministro. Quando Eden contou sobre os planos do primeiro-ministro, Oliver Harvey escreveu: 'Mas que bravura do velho cavalheiro, partindo aos 65 pela África no calor do meio do verão!' 

Churchill deixou de lado as preocupações com a saúde, sentindo que era seu dever fazer a viagem. Ele, junto com Sir Alexander Cadogan do Ministério das Relações Exteriores que viajaria com ele, fez testes em Farnborough em 31 de julho para voos de alta altitude. Eles foram expostos ao equivalente a voar a 15 000 pés usando máscaras de oxigênio e passaram no ajuste. 

Churchill e seu grupo partiram da RAF Lyneham pouco depois da meia-noite de 1º de agosto de 1942 em um bombardeiro Liberator (número AL504), codinome Comando e pilotado por William J. Vanderkloot. Chegando a Gibraltar ao amanhecer, eles passaram o dia lá antes de viajar para o Cairo. 

A esposa de Churchill, Clementine, que assistiu a sua partida, mais tarde escreveu a seu marido:Penso muito em você, minha querida, e rezo para que seja capaz de penetrar e resolver o problema da estultificação ou frustração do Oriente Médio ou o que é? Esta primeira parte de sua jornada é menos dramática e sensacional do que sua visita ao Ogro em sua toca; mas devo imaginar que pode ser mais frutífero em resultados.

- Clementine Churchill, Carta para Winston ChurchillChurchill chegou ao Egito em 4 de agosto, onde se hospedou na Embaixada Britânica no Cairo. Enquanto estava no Egito, ele tomou a decisão de destituir Claude Auckinleck do cargo de comandante-chefe. O comando se dividiu, criando comandos do Oriente Médio. Auckinleck seria substituído por Harold Alexander como C-em-C no Oriente Próximo. O tenente-general William Gott se tornaria comandante do Oitavo Exército. No entanto, quando ele foi morto, foi tomada a decisão de nomear Bernard Montgomery. Enquanto estava no Egito, ele inspecionou tropas e posições antes de partir para Teerã após a meia-noite de 10 de agosto. 

Após reuniões na cidade, a viagem continuou para Moscou em 12 de agosto. A festa chegou às 17h do mesmo dia, após um vôo de 10 horas e meia.

12 de agosto 

A delegação britânica liderada por Churchill e Cardogan foi recebida pelo ministro das Relações Exteriores, Vyacheslav Molotov, e pelo chefe de gabinete, marechal Boris Shaposhnikov. Ao chegar, Churchill e o representante americano Averell Harriman inspecionaram uma guarda de honra. Churchill então se dirigiu à assembléia dizendo: ... continuaremos de mãos dadas, sejam quais forem os nossos sofrimentos, quaisquer que sejam as nossas labutas, continuaremos de mãos dadas, como camaradas e irmãos até que todos os vestígios do regime nazista tenham sido derrubados no chão, até a memória apenas dele permanece como um exemplo e um aviso para um tempo futuro. - Winston ChurchillA State Villa No. 7 foi alocada a Churchill enquanto Harriman permaneceu na Embaixada dos Estados Unidos. Sobre a villa, Churchill escreveu: "Tudo foi preparado com prodigalidade totalitária". Ele foi fornecido com um ajudante de campo e "vários criados veteranos em jaquetas brancas e sorrisos radiantes".

Churchill foi recolhido na villa às 19h e levado ao Kremlin para seu primeiro encontro com Stalin. A reunião inicial foi realizada por apenas um pequeno grupo composto por Churchill, Major Charles Dunlop (Intérprete da Embaixada), Clark Kerr e Harriman. Isso ocorreu porque o avião que transportava o restante da delegação teve que retornar a Teerã por causa de uma falha técnica. 

Churchill relatou a Londres que as primeiras duas horas "foram desoladoras e sombrias". Stalin relatou graves problemas na Frente Oriental e que os alemães estavam fazendo "um tremendo esforço para chegar a Baku e Stalingrado". A conversa passou para a possibilidade de uma Segunda Frente em 1942, que os soviéticos esperavam. Churchill relatou que, após um 'exaustivo exame anglo-americano', os aliados ocidentais não se sentiram capazes de lançar um ataque através do Canal da Manchaem setembro de 1942. No entanto, ele foi capaz de relatar que os preparativos estavam em andamento para um pouso de 48 divisões em 1943. Churchill acrescentou que mesmo quando a operação de 1943 estava pronta, era concebível que os alemães pudessem ser capazes de lançar um força para se opor a eles. Com isso, na ata da nota da reunião, "o rosto de Stalin se contorceu em uma carranca". 

Depois de mais uma conversa sobre uma Segunda Frente na França, Stalin disse que os britânicos "não deveriam ter tanto medo dos alemães". Ele continuou perguntando: 'Por que nós [os britânicos] temos tanto medo dos alemães?' Churchill considerou 1940 e o fracasso alemão em desembarcar tropas uma situação comparável, dizendo que Hitler "tinha medo da operação". Stalin discordou, mas consentiu em permitir que os respectivos generais entrassem nos detalhes da operação. 

Churchill voltou-se para o assunto de bombardear a Alemanha, declarando "Se necessário, com o avanço da guerra, esperávamos destruir quase todas as moradias em quase todas as cidades alemãs". Isso melhorou o ânimo de Stalin e Churchill chegou ao assunto de uma Segunda Frente em 1942. Ele contou a Stalin que os Aliados ocidentais haviam decidido outra operação, já que a França não era a única área a atacar. Ele havia sido autorizado a compartilhar esse segredo pelo presidente Roosevelt com Stalin. Com isso, a ata registra, 'M. Stalin sentou-se e sorriu '. Churchill então passou a delinear os detalhes dos desembarques anglo-americanos no norte da África francesa, Operação Tocha. 

Os britânicos temiam que Stalin e Hitler pudessem chegar a acordos de paz separados; Stalin insistiu que isso não aconteceria. Churchill explicou como os comboios árticos que traziam munições para a Rússia foram interceptados pelos alemães; Havia um atraso agora para que os comboios futuros estivessem mais protegidos. Ele, desculpando-se, explicou que não haveria uma segunda frente este ano - nenhuma invasão anglo-americana da França - que Stalin vinha solicitando urgentemente há meses. A vontade estava lá, disse Churchill, mas não havia tropas americanas suficientes, nem tanques suficientes, nem transporte marítimo suficiente, nem superioridade aérea suficiente. Em vez disso, os britânicos, e logo os americanos, intensificariam o bombardeio de cidades e ferrovias alemãs. Além disso, haveria a Operação Tocha em novembro. Seria uma grande invasão anglo-americana do norte da África, que prepararia o cenário para uma invasão da Itália e talvez abriria o Mediterrâneo para carregamentos de munições para a Rússia através do Mar Negro. As conversas começaram com um tom muito amargo, mas depois de muitas horas de conversas informais, os dois homens se entendiam e sabiam que poderiam cooperar sem problemas.

Assim que Churchill concluiu sua explicação sobre a Operação Tocha e a estratégia para abrir o Mediterrâneo, Stalin disse: "Que Deus ajude este empreendimento a ter sucesso". As atas registram que, a essa altura, o "interesse de Stalin estava agora em alta". 

A conversa continuou até que a primeira reunião de Stalin, Churchill e Harriman terminou, às 22h40, depois de três horas e quarenta minutos. Churchill mais tarde sinalizou para seu vice em Londres, o líder trabalhista Clement Attlee: Ele [Stalin] sabe o pior e nos separamos em uma atmosfera de boa vontade. - Winston Churchill, sinal para Clement Attlee

13 de agosto 

No segundo dia, Churchill começou com uma reunião no Kremlin com o comissário para as Relações Exteriores, Molotov. Churchill assumiu o comando de Molotov nas várias operações no Ocidente. Do outro lado da abandonada Operação Sledgehammer e da Operação Round-Up até o aumento das forças americanas na Grã-Bretanha, a Operação Bolero. A discussão envolveu a próxima Operação Tocha e as possibilidades da Operação Júpiter, o proposto desembarque anglo-soviético na Noruega. Churchill, em um telégrafo para Londres, disse "Ele [Molotov] ouviu com afabilidade, mas não contribuiu com nada". Ao sair, Churchill voltou-se para Molotov e disse: "Stalin cometerá um grande erro se nos tratar com grosseria quando chegamos tão longe". Ao que Molotov respondeu: "Stalin é um homem muito sábio. Você pode ter certeza de que, independentemente de como ele argumenta, ele entende tudo. Eu direi a ele o que você diz". 

A aeronave que transportava o restante da delegação britânica chegou às 17h e eles se juntaram a Churchill para seu segundo encontro com Stalin às 23h. Stalin abriu a reunião com um aide-memoire atacando o abandono dos planos para uma Segunda Frente em 1942. Churchill ouviu o documento sendo traduzido e afirmou que responderia por escrito, mas que 'nós [Grã-Bretanha e América] decidimos sobre o curso a ser seguido e que as censuras eram vãs'. Stalin atacou o esforço militar britânico, "Vocês, britânicos, têm medo de lutar. Não deveriam pensar que os alemães são super-homens. Vocês terão que lutar mais cedo ou mais tarde. Não podem vencer uma guerra sem lutar". Harriman passou a Churchill uma nota instando-o a não levar as palavras de Stalin a sério, visto que ele se comportou da mesma maneira durante oConferência de Moscou em 1941. 

Churchill chamou o coronel Ian Jacob para entrar na sala e anotar o que estava sendo dito. Churchill expressou sua "decepção por Stalin aparentemente não acreditar na sinceridade de suas declarações e desconfiar de seus motivos". Churchill então lançou o que Harriman descreveu como "o mais brilhante" de seus discursos durante a guerra. Até o tradutor "ficou tão fascinado com o discurso de Winston que largou o lápis". Tão arrebatado no momento em que Churchill não deixou espaço para o intérprete retransmitir a última parte e Dunlop não foi capaz de retransmiti-la literalmente. Stalin riu, não tendo ouvido muito do discurso, e disse - Suas palavras não são importantes, o que é vital é o espírito

- Joseph Stalin, dirigindo-se a Winston ChurchillChurchill fez Dunlop obter o texto preciso das atas de Jacob e transmiti-lo a Stalin. Churchill escreveu a Attlee sobre o encontro: “Repelei todas as suas contendas francamente, mas sem insultos de qualquer tipo. Suponho que ele não esteja acostumado a ser contraditado repetidamente, mas não ficou nem um pouco zangado ou mesmo animado. Certa ocasião, eu disse: "Perdoo essa observação apenas por causa da bravura das tropas russas".

14 de agosto 
Depois de almoçar com convidados, incluindo o general Brooke e o embaixador dos Estados Unidos, William H. Standley, Churchill retirou-se para seu habitual descanso à tarde. Ele voltou ao Kremlin às 21h para seu terceiro encontro com Stalin. 

Eles foram direto para um jantar de cerca de 100 convidados. Pouco depois de se sentar, Molotov fez um brinde à saúde de Churchill. Churchill, por sua vez, respondeu com um brinde a Stalin e fez um brinde à saúde do presidente Roosevelt, bem como à de Harriman. Os brindes continuaram com Stalin indo para clicar em copos com aqueles cuja saúde ele tinha brindado. Isso deixou o primeiro-ministro sem oportunidade de conversar com o líder soviético. 

Depois de quase quatro horas, Stalin levou Churchill a uma sala vizinha para tomar café e tomar bebidas alcoólicas. Eles também foram fotografados juntos e com Harriman. Stalin propôs uma exibição de filme, mas nessa ocasião Churchill retirou-se para descansar em sua villa. Como telegrafou a Attlee, ele “estava com medo de que fôssemos atraídos para um filme longo e estava cansado”. 

Depois de apertar a mão de Stalin, Churchill despediu-se. Stalin correu atrás de seu convidado e acompanhou-o pelos corredores do Kremlin até a porta da frente, onde novamente apertaram as mãos. O Embaixador Clark Kerr relatou a Eden:Esta longa caminhada, ou melhor, trote, pois ele [Stalin] teve que ser rápido para acompanhar o ritmo do Sr. Churchill, é, eu entendo, sem precedentes na história do Kremlin Soviético, na medida em que o colidimos. - Sir Archibald Clark Kerr

15 de agosto 
Churchill chamou o coronel Jacob às 9h para discutir o tempestuoso encontro de 13 de agosto. Ele tinha dúvidas sobre a reunião, perguntando-se se Stalin, "talvez não tivesse a intenção de ser tão insultuoso quanto ele [Churchill] pensava inicialmente". Jacob recomendou outra reunião, um a um. No entanto, dada a importância da discussão e que Dunlop foi considerado insuficiente, Jacob sugeriu que 'nós [os britânicos] deveríamos equipá-lo [Churchill]' com um membro bilíngue da Missão Militar Britânica. O major Arthur Herbert Birse foi recomendado, o que Churchill concordou. 

Nascido em São Petersburgo, filho de pais britânicos em 1891, Birse tinha fluência nativa em russo, que veio de seus estudos no país. Isso era contrário à prática de outras famílias britânicas que mandavam seus filhos de volta ao Reino Unido para estudar. Ele ingressou na Missão Militar Britânica na Rússia em 1917 como intérprete. No entanto, após a Revolução Bolchevique, ele se mudou para o Reino Unido e trabalhou para um banco. Isso o levou à Polônia e à Itália, onde também aprendeu essas línguas. Ele voltou ao serviço militar com a eclosão da guerra e foi enviado para a Rússia após a invasão alemã. 

O carro do primeiro-ministro entrou no Kremlin pouco antes das 19h e os dois foram escoltados até uma grande sala de conferências para encontrar Stalin. Os quatro, Churchill, Birse, Stalin e seu intérprete Vladimir Pavlov sentaram-se à cabeceira da mesa. Churchill agradeceu a Stalin "por toda a cortesia e hospitalidade" antes de declarar:Percebi que o que tinha a dizer sobre a abertura de uma segunda frente seria muito doloroso para nossos amigos russos e, por isso, pensei que seria meu dever ir pessoalmente vê-lo, primeiro-ministro Stalin - que seria mais amigável e comprovado de meus sentimentos sinceros se eu fosse pessoalmente - em vez de me comunicar por meio de nosso embaixador ou por troca de telegramas. - Winston Churchill, observado pelo intérprete Major BirseStalin respondeu que sua "troca de pontos de vista pessoal foi da maior importância" e que "o fato de nos encontrarmos é de grande valor". Embora reconhecendo que eles tiveram algumas divergências, ele sentiu que, ao se reunir, "o terreno foi preparado para um acordo futuro". A discussão mudou para o aumento de tropas americanas no Reino Unido, que em agosto de 1942 era de 85 000, contra uma meta de 1 milhão. Em seguida, passaram para a Operação Tocha e os benefícios para a Rússia, que Churchill reconheceu que seriam afetados "indiretamente". Churchill também explicou um planejado "reconhecimento em vigor", que era o ataque Dieppe que se aproximava. Isso foi descrito como uma ação para "deixar a Alemanha ansiosa com um ataque do outro lado do Canal" com "cerca de 8 000 homens com 50 tanques". Stalin então assumiu Churchill sobre a situação na Frente Oriental, juntamente com os planos para defender o Cáucaso e bloquear a investida alemã em direção aos campos petrolíferos de Baku. As discussões deixaram Churchill com a sensação, como explicou em um telegrama a Attlee, de que havia "uma chance justa" de o Cáucaso ser detido, mas o general Brooke "não irá tão longe assim".

Apartamento de Stalin 
Churchill se levantou para sair, ele foi devido a jantar com general Wladyslaw Anders das Forças Armadas polonesas no Oriente para discutir sua implantação para o Oriente Médio. Stalin perguntou quando ele e Churchill se encontrariam novamente. A isso Churchill explicou que partiria ao amanhecer. Stalin respondeu a esta notícia com a pergunta: "Por que você não vem ao meu apartamento no Kremlin e toma alguns drinques?" Churchill consentiu e Stalin abriu o caminho para seu apartamento, que Churchill descreveu como sendo "de tamanho moderado, simples, digno e em número quatro". Eles foram acompanhados por sua filha Svetlanae Molotov. Quando Churchill percebeu que ficaria para o jantar e não apenas para bebidas, instruiu Birse a telefonar para sua villa e avisar Anders. A festa jantou e das 14h30 às 14h30 da manhã seguinte [16 de agosto]. As discussões foram amplas, cobrindo tópicos desde o fornecimento de caminhões para o Exército Vermelho, as Guerras Napoleônicas, o Duque de Marlborough e a introdução de Fazendas Coletivas na União Soviética. Sir Alexander Cadogan entrou por volta da 01h00 [16 de agosto] com o projeto de comunicado da conferência. Nesse momento, um leitão chegou, Codogan recusou o convite de Stalin para se juntar a ele e Stalin comeu o porco sozinho. 

Cadogan descreveu a cena em uma carta a Lord Halifax:Lá encontrei Winston e Stalin, e Molotov que se juntou a eles, sentado com uma tábua carregada entre eles: comida de todos os tipos coroada por um leitão e inúmeras garrafas. O que Stalin me fez beber parecia bem selvagem: Winston, que naquela época estava reclamando de uma leve dor de cabeça, parecia sabiamente estar se limitando a um vinho tinto branco efervescente comparativamente inócuo. Todos pareciam tão alegres quanto um sino de casamento. - Sir Alexander Cadogan, Carta a Lord HalifaxO líder soviético então foi para uma sala adjacente para receber relatórios da frente. Quando ele voltou, por volta das 14h30, o comunicado final foi acertado e Churchill despediu-se. Ele tinha 30 minutos de carro até a villa, o general Anders para encontrar e uma 'dor de cabeça lancinante, o que para mim [Churchill] era muito incomum'. Depois disso, houve a longa viagem de volta ao aeroporto para seu retorno ao Reino Unido.

16 de agosto 
Churchill finalmente conseguiu voltar à State Villa nº 7 às 15h15 da manhã de 16 de agosto. O general Anders ainda esperava o primeiro-ministro junto com o chefe do Estado-Maior Geral Imperial (CIGS), general Brooke. Churchill disse: "Ah, meu pobre Anders. Fui detido pelo sr. Stalin e agora devo voar, mas venha para o Cairo e teremos uma conversa lá". Anders já havia voado de Tashkent para Moscou e feito preparativos para seguir para o Cairo como se, como recordou o general Brooke, "fosse na rua ao lado". 

Churchill tomou banho e depois transmitiu o conteúdo de suas discussões ao embaixador Clark Kerr e ao coronel Jacob. Jacob registrou que, 'O primeiro-ministro estava muito cansado e conversava com os olhos fechados. Mesmo assim, ficou muito satisfeito com o andamento das coisas e sentiu que sua visita foi um grande sucesso ”. 

Molotov chegou à villa às 04h30 para acompanhar o grupo ao campo de aviação, onde chegaram às 05h00. Ao amanhecer, uma banda tocou Internationale, God Save the King e Star Spangled Banner enquanto o primeiro-ministro ficava em posição de sentido e saudava. O grupo partiu em formação de quatro bombardeiros Liberator às 05h30 após o término das cerimônias. 

Churchill telegrafou para Attlee: De modo geral, estou definitivamente encorajado com minha visita a Moscou. Tenho certeza de que as notícias decepcionantes que trouxe não poderiam ter sido comunicadas, exceto por mim pessoalmente, sem levar a um sério afastamento.

- Winston Churchill, telegrama para Clement AttleeRetornando via Teerã e Cairo, onde teve novas reuniões, Churchill voltou à RAF Lyneham para ser saudado por Clementine na noite de 24 de agosto de 1942. 

O Times de 18 de agosto relatou as conversas. Eles foram descritos como sendo feitos "em uma atmosfera de cordialidade e total sinceridade".

Terceira Conferência de Moscou (1943) 

A Terceira Conferência de Moscou entre os principais Aliados da Segunda Guerra Mundial aconteceu de 18 de outubro a 11 de novembro de 1943, no Kremlin de Moscou e no Palácio Spiridonovka. Era composto de importantes diplomatas, ministros e generais, que discutiram a cooperação no esforço de guerra e emitiram a Declaração de Moscou.

História 
Uma série de doze reuniões ocorreram entre os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido (Anthony Eden), dos Estados Unidos (Cordell Hull) e da União Soviética (Vyacheslav Molotov), resultando nas Declarações de Moscou e na criação da Comissão Consultiva Europeia. Durante a Conferência de Moscou de 1943, a União Soviética finalmente chegou a um acordo com os Estados Unidos e seus aliados para criar uma organização mundial. O Embaixador da República da China na União Soviética,Foo Ping-sheung, foi convidado a assinar a Declaração das Quatro Nações.

Entre aqueles que também compareceram pelos Estados Unidos estavam o Embaixador dos Estados Unidos W. Averell Harriman, o General John R. Deane do Exército dos Estados Unidos, Green H. Hackworth e James C. Dunn; pelo Reino Unido, o Embaixador de Sua Majestade Sir Archibald Clerk Kerr, William Strang e o Tenente General Sir Hastings Ismay ; pela União Soviética, Joseph Stalin, K.E. Voroshilov, A.Y. Vyshinski, Vice-Comissário do Povo para Relações Exteriores M. M. Litvinov, Vice-Comissário do Povo para o Comércio Exterior V.A, Sergeyev, Major-General A.A. Gryslov do Estado-Maior Geral e Alto Funcionário do Comissariado do Povo para os Negócios Estrangeiros G.F. Saksin.

Objetivos da conferência 
A Terceira Conferência de Moscou foi uma das primeiras vezes em que ministros das Relações Exteriores dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética puderam se reunir e discutir importantes assuntos globais. Aqui, eles discutiram quais medidas precisavam ser tomadas a fim de encurtar e terminar a guerra com a Alemanha e as potências do Eixo, bem como como colaborar e cooperar de maneira efetiva durante este período que marca o fim da guerra. A Declaração de Moscou, oficialmente emitida pelos ministros das Relações Exteriores do presidente dos Estados Unidos Franklin Roosevelt, pelo primeiro-ministro Winston Churchill do Reino Unido e pelo primeiro-ministro Joseph Stalin da União Soviética, definiu como essas questões seriam tratadas. Incluía quatro seções, Declaração das Quatro Nações sobre Segurança Geral, Declaração sobre a Itália, Declaração sobre a Áustria e Declaração sobre Atrocidades.

Também durante a Conferência de Moscou, foram feitos acordos para estabelecer uma Comissão Consultiva Europeia para fazer recomendações para os três governos conjuntos e um Conselho Consultivo para a Itália - juntamente com a Grécia e a Iugoslávia.

No caso da Itália, a declaração afirmava que o fascismo deve ser totalmente destruído na Itália, que todos os fascistas devem ser impedidos de participar da vida pública e que "órgãos democráticos" de governo local devem ser criados dentro da Itália pelas potências ocupantes.

No caso da Áustria, a anexação alemã da Áustria em 1938 foi declarada nula e sem efeito. Mas o povo austríaco como um todo foi considerado responsável pela declaração de participação na guerra ao lado da Alemanha. 

Na "Declaração sobre Atrocidades", foi declarado que após qualquer armistício com o presente ou um futuro governo alemão, aqueles indivíduos alemães suspeitos de envolvimento em atrocidades de guerra em vários países seriam enviados a esses países para julgamento e punição.

Quarta Conferência de Moscou (1944) 
A Quarta Conferência de Moscou, também conhecida como Conferência de Tolstoi por seu codinome Tolstoi, foi uma reunião em Moscou entre Winston Churchill e Joseph Stalin de 9 de outubro a 19 de outubro de 1944.

Procedimentos 
Churchill fez uma proposta secreta (Acordo de percentuais) em um pedaço de papel para dividir a Europa do pós-guerra nas esferas de influência ocidental e soviética. Stalin examinou o pedaço de papel e ponderou por um momento, escreveu um grande cheque com lápis azul e o devolveu a Churchill. Churchill comentou: "Não poderia ser considerado um tanto cínico se parecesse que havíamos resolvido tais questões, tão fatais para milhões de pessoas, de maneira tão improvisada? Vamos queimar o jornal". Stalin aconselhou, no entanto, salvar o pedaço de papel histórico. Churchill chamou o pedaço de papel de "documento perverso", que ficou conhecido como "Acordo de porcentagens".

Essas esferas de influência originalmente propostas que Churchill foram indicadas a Stalin em porcentagens:Romênia = 90% russo e 10% os outros, Grécia = 90% Grã-Bretanha (de acordo com os EUA) e russo 10%, Iugoslávia = 50-50%, Hungria = 50-50%, Bulgária = 75% russo e 25% os outros, e a Polônia é 'brevemente discutida antes de passar para os Bálcãs' - de acordo com o artigo de jornal de 1974 de Albert Resis sobre as memórias de 1953 vol 6, Triumph e Tragédia, de Winston Churchill. O status conhecido da Polônia após a guerra mostra que Churchill não pressionou as expectativas soviéticas e capitulou sobre o assunto rapidamente. O embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, representando o presidente Roosevelt, Averell Harriman, não esteve presente nas discussões, mas Churchill informou Roosevelt em 10 de outubro de um acordo após mais deliberações. No entanto, não é certo até que ponto os verdadeiros detalhes foram divulgados na época. Roosevelt foi condicionalmente favorável, mas no final das contas estava insatisfeito com o nível de influência dos EUA nos Bálcãs, especificamente na Bulgária, que foi o ponto crítico para a discussão. Isso resultou na negociação das porcentagens originais por alguns dias.

Uma consequência significativa do acordo foi a Guerra Fria, de acordo com Resis, por causa de seu pensamento imperialista pré-guerra de Churchill e Stalin. Ele removeu a liberdade de escolha dos povos da Europa Oriental e do Mediterrâneo de escolher seu próprio caminho livre da ocupação nazista.

A divisão percentual proposta nunca foi mencionada na Conferência de Yalta ou em outras reuniões. Leffler afirma que "confirmou que a Europa Oriental, pelo menos inicialmente, estaria dentro da esfera de influência da União Soviética". No entanto, o historiador britânico Andrew Roberts afirmou:

 a Segunda Conferência de Moscou não foi capaz de resolver questões importantes e do Leste Europeu, e quando Churchill concluiu seu acordo de porcentagens com Stalin, ele não foi ratificado pelos americanos.

Stalin concordou que a União Soviética entraria na guerra contra o Japão, e os britânicos concordaram em devolver aos soviéticos todos os ex-cidadãos soviéticos que haviam sido libertados dos alemães.

Representantes presentes 
Os principais representantes da União Soviética na conferência foram Joseph Stalin, o primeiro-ministro soviético, e Vyacheslav Molotov, o ministro das Relações Exteriores soviético. Os principais representantes do Reino Unido foram Winston Churchill, o primeiro-ministro, e Anthony Eden, o secretário de Relações Exteriores. O chefe do Estado-Maior Geral Imperial, o marechal de campo Sir Alan Brooke também estava presente, assim como o embaixador dos Estados Unidos em Moscou, Averell Harriman, e o general John R. Deane, chefe da Missão Militar dos Estados Unidos em Moscou como observadores.

Também estiveram na conferência delegações do governo polonês no exílio, com sede em Londres, e do Comitê de Libertação Nacional da Polônia, com sede em Lublin.

Quinta Conferência de Moscou (1945) 
A Conferência de Ministros das Relações Exteriores de Moscou, também conhecida como Reunião Provisória de Ministros das Relações Exteriores, foi a reunião dos Ministros das Relações Exteriores dos Estados Unidos, representados por James F. Byrnes, do Reino Unido, representado por Ernest Bevin, e da União Soviética, representado por Vyacheslav Molotov. A reunião foi realizada em Moscou de 16 a 26 de dezembro de 1945 para discutir os problemas da ocupação, o estabelecimento da paz e outras questões do Extremo Oriente. A conferência se seguiu às conferências dos Aliados da Segunda Guerra Mundial, incluindo as do Cairo,Yalta e Potsdam. O comunicado, emitido após a conferência em 27 de dezembro de 1945, continha uma declaração conjunta que abrangia uma série de questões decorrentes do fim da Segunda Guerra Mundial.

Artigos 
O resultado da conferência foi o Comunicado Soviético-Anglo-Americano, que teve os seguintes artigos:

 Preparação de tratados de paz com Itália, Romênia, Bulgária, Hungria e Finlândia.
 Comissão do Extremo Oriente e Conselho Aliado para o Japão.
 Comissão do Extremo Oriente
 Conselho Aliado para o Japão
 Coréia
 China
 Romênia
 Bulgária
 O estabelecimento pelas Nações Unidas de uma comissão para o controle da energia atômica

Consequências 
A Conferência de Moscou pode ser vista como uma vitória da União Soviética. A conferência foi proposta por Byrnes, sem convite feito à França ou China e sem consulta prévia ao Reino Unido. Isso estava alinhado com o objetivo que a União Soviética desejava anteriormente - que a França e a China fossem excluídas dos acordos de paz em relação às potências do eixo menor na Europa - e criou uma cisão entre o Reino Unido e os Estados Unidos. A conferência também reconheceu os governos pró-soviéticos na Romênia e na Bulgária, concedeu à União Soviética um papel no Japão do pós-guerra, estabeleceu o controle internacional da energia atômica e alcançou um acordo sobre uma tutela na Coréia - todos foram vistos como sucessos pelos União Soviética. O veterano diplomata americano George F. Kennan, que então servia na embaixada dos Estados Unidos em Moscou, observou o processo em primeira mão e escreveu em seu diário sobre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Byrnes: "As realidades por trás deste acordo, já que dizem respeito apenas a essas pessoas como coreanos, romenos e iranianos, dos quais ele nada sabe, não o preocupam. Ele quer um acordo para seu efeito político em casa. Os russos sabem disso. Eles verão que por esse sucesso superficial ele paga um alto preço no coisas que são reais". 

Escrevendo em 1947, o London Economist argumentou que a Conferência de Moscou "encerrou a fase do pós-guerra em que os vencedores se agarraram à crença de que poderiam elaborar políticas acordadas... Quer queira quer não, a política mundial volta ao equilíbrio de poder, e as questões agora tendem a ser determinadas pela força ou influência relativa dos dois grupos".

Europa 
Os Tratados de Paz de Paris de 1947 foram o acordo de paz final para a Itália, Romênia, Bulgária, Hungria e Finlândia.

Japão 
A Conferência de Moscou estabeleceu a Comissão do Extremo Oriente, com sede em Washington, DC, que supervisionaria o Conselho dos Aliados para o Japão, substituindo a Comissão Consultiva do Extremo Oriente. O acordo, que deu aos Estados Unidos uma posição dominante no Japão, era uma imagem espelhada da situação na Hungria, Bulgária e Romênia, onde a União Soviética era dominante. Tanto a Comissão do Extremo Oriente quanto o Conselho Aliado para o Japão foram dissolvidos após o Tratado de São Francisco em 1951.

Coreia 

Em 25 de dezembro de 1945, antes do anúncio da decisão final da conferência, a United Press relatou que "o secretário de Estado Byrnes foi à Rússia com instruções para exigir a independência imediata, em oposição à tese russa de tutela".  A mídia doméstica adotou a história em 27 de dezembro. O comunicado foi anunciado oficialmente na Coréia em 28 de dezembro.

A seção sobre a Coreia consistia em quatro parágrafos. O terceiro parágrafo previa o estabelecimento de uma Comissão Conjunta, sob o controle de um consórcio dos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e China, incluindo a decisão de que uma tutela de quatro poderes de até cinco anos seria necessária antes A Coréia alcançou a independência. Tanto a esquerda quanto a direita política da Coréia se opuseram a este plano de tutela, com a sugestão de que tal plano tornava a Coréia um vassalo dos quatro poderes. 

Os protestos contra o plano de tutela, também ocorridos no dia 27 de dezembro, se intensificaram no dia 28 de dezembro. À direita, os protestos foram liderados por Kim Gu. Em 29 de dezembro, em Gyeonggyojang, um comitê de 76 membros para se opor ao plano de tutela foi formado, que incluía líderes de esquerda como Pak Hon-yong do Partido Comunista da Coréia. Protestos, panfletos e discursos na mídia continuaram nos dias seguintes. No entanto, em 3 de janeiro de 1946, o Partido Comunista reverteu sua posição e emitiu uma declaração apoiando o comunicado da conferência. Essa mudança não foi bem recebida pelo público. A mudança coincide com a chegada do general soviético Andrei Alekseevich Romanenko a Pyongyang em 30 de dezembro, dando crédito à teoria de que a mudança foi devido a uma diretiva soviética.  A mudança da esquerda do movimento anti-tutela levou a um confronto intensificado entre a esquerda e a direita.

Em 23 de janeiro, a agitação contra o plano de tutela se acalmou um pouco e os grupos políticos de direita pararam de defender a violência e a não cooperação contra o governo militar.  A Comissão Conjunta reuniu-se ao longo de 1946 e 1947, mas foi cada vez mais obstruída, principalmente pela União Soviética. A União Soviética aumentou sua formação militar no que se tornaria a Coréia do Norte e evitou que as eleições supervisionadas pelas Nações Unidas em 1948 ocorressem no norte. O fracasso da Conferência de Moscou em resolver pacificamente a questão da Coréia levou à Guerra da Coréia em 1950. 

Os protestos pela vitória contra a tutela são celebrados na Coreia do Sul anualmente em 28 de dezembro.

Energia atômica 
A Comissão de Energia Atômica das Nações Unidas foi fundada em 24 de janeiro de 1946 pela primeira resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Questões pendentes 
A conferência não abordou questões pendentes com relação ao Irã, Espanha, Grécia, Líbia ou Dardanelos. A União Soviética não estava disposta a se retirar do Irã, citando o Tratado de Amizade Russo-Persa e alegando que sua presença era legal para proteger Baku. Em oposição às demandas anglo-americanas de retirada do Irã, a União Soviética pressionou pela retirada britânica da Grécia. Reiterando sua posição anteriormente expressa nas conferências de Potsdam e Londres, a União Soviética mais uma vez exigiu uma base militar nos Dardanelos.

Ver também 
 Conferência de Teerã
 Conselho de Controlo Aliado
 Comissão de Assessoramento Europeia

Moscou
Moscou
Moscou
História da Europa
1943 nas relações internacionais
1943 na União Soviética